Amerikai Egyesült Államok
Austin Springs (Washington megye, Tennessee)
Austin Springs (Weakley megye, Tennessee)